Джорджо Авола (, род. 8 мая 1989 года) — итальянский фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион 2012 года в команде, трёхкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы.

Биография 
Родился в 1989 году в Модике. В 2010 году стал чемпионом Европы. В 2011 году завоевал две золотых медали чемпионата Европы и бронзовую медаль чемпионата мира. В 2012 году стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, а также чемпионом Европы. В 2013 году стал чемпионом мира и завоевал золотую медаль Средиземноморских игр. В 2014 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира и серебряной медали чемпионата Европы. В 2015 году стал чемпионом мира. В 2017 году Джорджо стал трёхкратным чемпионом мира, победив в командном первенстве.

В 2019 году итальянец стал бронзовым призёром чемпионатов Европы и мира в командном турнире.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию